Барио Нуево има више значења:

 Барио Нуево (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Барио Нуево (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Барио Нуево (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Барио Нуево (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Барио Нуево (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Барио Нуево, Гвардијанија (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Барио Нуево (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Барио Нуево (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио Нуево (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио Нуево (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио Нуево (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио Нуево (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио Нуево (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио Нуево (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио Нуево (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио Нуево, Торо Пандо (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио Нуево (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио Нуево (Запотитлан Таблас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио Нуево (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио Нуево (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барио Нуево (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барио Нуево (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Барио Нуево (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Нуево (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Нуево, Симарон (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Нуево (Сан Франсиско Логече), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Нуево (Сан Хуан дел Естадо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Нуево (Сан Матео дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Нуево (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Нуево (Сан Педро ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Нуево (Санта Марија Мистекиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Нуево (Санта Марија Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Нуево (Сантијаго Минас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Нуево (Санто Доминго де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Нуево (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио Нуево (Сочијапулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио Нуево (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Барио Нуево (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Барио Нуево (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику